Haraldsson est un patronyme norvégien issu du prénom scandinave Harald. Il est notamment porté par :
  (1911–1966), patineur de vitesse norvégien ;
  (1939–), skieuse alpine norvégienne ;
  (1981–), personnalité de la télévision norvégienne ;
 Sonja Haraldsen (1937–), reine consort de Norvège.

Voir aussi 
 Haraldsson

Homonymie de patronyme norvégien